Le tournoi de tennis de Dubaï est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2009, classée en catégorie Premier 5, se dispute du 16 au .

Venus Williams remporte le simple dames. En finale, elle bat Virginie Razzano, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Cara Black et Liezel Huber.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Dubaï
 Saison 2009 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2009
Dubai
Sport aux Émirats arabes unis en 2009
Tennis en février 2009
2009 à Dubaï